Transatlantik steht für:

 TransAtlantik, deutsche Monatszeitschrift 
 Transatlantyk, polnisches Film- und Musikfestival

Siehe auch:
 Transatlantic
 Transatlantisch